Лига Ирландии 1958/1959 () — 38-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Драмкондра» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1958/1959
Ирландия
Ирландия
1958 год в Ирландии
1959 год в Ирландии